Vier Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Wyoming, nach dem US-Bundesstaat Wyoming:

 USS Wyoming (1859), eine Sloop, in Dienst von 1859 bis 1882
 USS Wyoming (BM-10), ein Monitor der Arkansas-Klasse, In Dienst von 1902 bis 1926, ab 1908 als USS Cheyenne
 USS Wyoming (BB-32), ein Schlachtschiff der Wyoming-Klasse, in Dienst von 1912 bis 1947
 USS Wyoming (SSBN-742), ein U-Boot der Ohio-Klasse, in Dienst seit 1996

Weblinks 

Wyoming